Килиманджаро може да се отнася за:
 Килиманджаро, планина в Източна Африка
 Килиманджаро (регион), административен регион в Танзания
 Национален парк Килиманджаро, национален парк в Танзания
 Килиманджаро (летище), международно летище в Танзания